Council of Europe Treaty Series – seria publikacji Rady Europy
 Conférence Européenne des Télécommunications par Satellites – europejska organizacja ds. satelitów telekomunikacyjnych
 Child Exploitation Tracking System – oprogramowanie